Il doppio del torneo di tennis Cologne Grand Prix 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Bernard Mitton e Andrew Pattison che hanno battuto in finale Jan Kodeš e Tomáš Šmíd 6–4, 6–1.

Teste di serie 

 Robert Lutz /  Stan Smith (semifinali)
 Pavel Složil /  Balázs Taróczy (semifinali)

 Kevin Curren /  Steve Denton (primo turno)
 Colin Dibley /  Frew McMillan (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Cologne Grand Prix 1980